Toponímia:
 Gat (Israel), antiga ciutat filistea
 Font del Gat, font monumental als Jardins Laribal de Barcelona 
 Qiryat Gat, ciutat del districte del sud d'Israel 
 Malh deth Gat, serra situada al municipi de Vielha e Mijaran a la Vall d'Aran 
 Torrent del Gat, torrent de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Eines: Gat (estri), estri que serveix per aixecar objectes pesats
 Barrets: Gat (lligadura)
 Zoologia: 
 Peixos cartilaginosos:
 Gat (tauró) (Scyliorhinus canicula), tipus de tauró petit pertanyent a la família dels esciliorínids.
 Gat ratllat (Poroderma africanum), espècie de peix de la família dels esciliorínids i de l'ordre dels carcariniformes
 Gat reticulat (Scyliorhinus retifer), espècie de peix de la família dels esciliorínids i de l'ordre dels carcariniformes
 Peix gat o siluriformes, ordre de peixos osteïctis de distribució cosmopolita 
 Peix gat americà (Ictalurus punctatus) peix d'Amèrica del Nord
 Peix gat bru (Ameiurus nebulosus), espècie de peix de la família dels ictalúrids i de l'ordre dels siluriformes
 Peix gat elèctric (Malapterurus electricus) espècie de peix de la família dels malapterúrids i de l'ordre dels siluriformes
 Gat lleopard (Poroderma pantherinum), espècie de peix de la família dels esciliorínids i de l'ordre dels carcariniformes
 Peix gat llistat (Plotosus lineatus) espècie de peix de la família dels plotòsids i de l'ordre dels siluriformes
 Peix gat gegant del Mekong (Pangasianodon gigas) espècie de peix de la família dels pangàsids i de l'ordre dels siluriformes
 Peix gat negre (Ameiurus melas o Ictalurus melas), peix d'aigua dolça
 Felins:
 Gat mamífer domèstic de la família dels felins
 Gat manx, raça de gats amb una mutació natural de la columna vertebral
 Gat persa, raça que prové del gat turc d'angora.
 El sphynx, o gat esfinx, raça de gat caracteritzat per l'absència de pèl
 Gat siamès, raça de gat originària de Tailàndia
 Gat salvatge o gat fer (Felis silvestris) 
 Gat salvatge africà (Felis silvestris lybica), subespècie del gat salvatge
 Gat salvatge europeu (Felis silvestris silvestris), subespècie del gat salvatge
 Gat dels Andes (Leopardus jacobita)
 Gat de Bengala (Prionailurus bengalensis) petit fèlid salvatge del sud-est asiàtic i el subcontinent indi
 Gat de Borneo o gat vermell de Borneo (Catopuma badia), petit felí endèmic de l'illa de Borneo
 Gat de cap pla (Prionailurus planiceps), gat salvatge que es troba distribuït per la península de Malacca
 Gat daurat africà (Profelis aurata), felí salvatge que viu a les selves pluvials africanes
 Gat daurat asiàtic o gat daurat de Temminck (Catopuma temminckii), felí del sud-est asiàtic.
 Gat del desert xinès (Felis bieti), felí de l'oest de la Xina
 Gat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi), fèlid de les regions del sud i el centre Sud-amèrica.
 Gat d'Iriomote (Prionailurus iriomotensis), gat salvatge endèmic d'Iriomote
 Gat de la jungla (Felis chaus), considerada la més gran del seu gènere.
 Gat kodkod també escrit Codcod (Leopardus guigna), fèlid d'Amèrica.
 Gat marbrat (Pardofelis marmorata) fèlid dels boscos del sud-est asiàtic
 Gat margay (Leopardus wiedii), fèlid tacat, natiu del centre i sud d'Amèrica.
 Gat de Pallas (Otocolobus manul o Felis manul), petit fèlid salvatge d'Àsia Central.
 Gat de la Pampa (Leopardus colocolo), petit felí ratllat natiu de Xile
 Gat pescador (Prionailurus viverrinus), fèlid de distribució que s'estén des de l'est de Pakistan, Índia, el Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Sumatra i Java
 Gat de peus negres (Felis nigripes), fèlid endèmic de les zones àrides del sud-est d'Àfrica meridional
 Gat rubiginós (Prionailurus rubiginosus), espècie de l'Índia
 Gat de la sorra (Felis margarita), petit gat salvatge que viu als desert africans i asiàtics.
 Gat tigrat o gat tigre (Leopardus tigrinus), petit felí tacat del centre i el sud d'Amèrica.
 Gat marsupial (gènere Dasyurus), marsupials carnívors nadius d'Austràlia i Papua Nova Guinea.
 Gat marsupial bronzat (Dasyurus spartacus), espècie de gat marsupial endèmic de Nova Guinea
 Gat marsupial de cua tacada, marsupial carnívor nadiu d'Austràlia
 Gat marsupial de Nova Guinea (Dasyurus albopunctatus) espècie de marsupial carnívor originari de Nova Guinea.
 Gat marsupial occidental (Dasyurus geoffroii), dasiüromorf del sud-est d'Austràlia Occidental.
 Gat marsupial oriental (Dasyurus viverrinus) marsupial dasiüromorf carnívor de mida mitjana originari d'Austràlia
 Gat marsupial septentrional (Dasyurus hallucatus), marsupial carnívor originari d'Austràlia
 Miscel·lània:
 Gat de Cheshire, personatge de la novel·la Alícia al país de les meravelles 
 Gat de Schrödinger o paradoxa del gat, experiment mental publicat pel físic Erwin Schrödinger 
 Gat negre, gat blanc, comèdia sèrbia dirigida per Emir Kusturica el 1998 
 El gat amb botes, conte tradicional popularitzat per Charles Perrault.
 El gat negre, relat d'Edgar Allan Poe, publicat el 1843 al Saturday Evening Post de Nova York 
 El Gat Invisible, pseudònim de Salvador Llosà i Selvi (Burjassot, 1962), il·lustrador
 El gat Silvestre, personatge de dibuixos animats dels estudis Warner Bros.
 Torró de gat, dolç tradicional en la festivitat de Les Catalinetes 
 Cova del gat, cova al Mas d'en Llop, prop de Figuerola del Camp (Alt Camp)